A Dot. 2016-ban indult kanadai–amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet a Industrial Brothers és a The Jim Henson Company készített. Műfaját tekintve kalandfilm- és filmvígjáték-sorozat. Kanadában 2016. október 22-étől a Kids' CBC vetíti és az Amerikában a Sprout sugározza. Magyarországon a JimJam adja 2017. május 1-jétől.

Cselekmény

Szereplők

Epizódok

Jegyzetek

Források 
  
 

2016-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok